Фингов може да се отнася за:
 Георги Фингов (1874-1944), български архитект
 Димитър Фингов (просветен деец) (1840-1912), български просветен деец
 Димитър Фингов (1906-1983), български архитект